CATSPERG () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 159 амінокислот, а молекулярна маса — 133 032.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, сперматогенез. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Кальцієві канали